Desa Ledeke kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ledeke (administrativ by i Indonesien, lat -10,62, long 121,61), Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Ledeke (administrativ by i Indonesien, lat -10,59, long 121,86), Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar